MTUS1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 270 амінокислот, а молекулярна маса — 141 397.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, мембрані, мітохондрії, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки